

Finzione 
 Turok – protagonista di un'omonima serie a fumetti e serie di videogiochi
 Turok – fumetto statunitense
 Turok – serie di videogiochi
 Turok: Dinosaur Hunter – videogioco del 1997
 Turok Evolution –  videogioco del 2003
 Turok – videogioco del 2008

Persone 
 Ben Turok – politico sudafricano
 Neil Turok – fisico sudafricano